Eine Antoniterkirche (Antoniterkapelle) ist eine ehemalige Klosterkirche des von 1095 bis 1777 bestehenden Antoniter-Ordens.

Antoniterkirchen gibt oder gab es in Deutschland, Frankreich und der Schweiz in 42 Städten, darunter:

 Antoniterkloster Bamberg
 Antoniterkirche (Bern)
 Antoniterkirche (Frankfurt am Main) (1236–1722)
 Antoniterkapelle Hirzbach
 Antoniterkirche (Köln)
 Antoniterkapelle (Mainz)
 Antoniterkloster Memmingen
 Antoniterkloster Nördlingen
 Haus Lichtenbergk bei Prettin (heute Museum Schloss Lichtenberg)
 Augustinerkloster Tempzin in Mecklenburg
 Antoniterkloster Würzburg (1434–1545), heute Ursulinenkirche
Antoniter m

en:St. Anthony Church